

Prénom 
Kaouthar (en ) est un prénom arabe féminin, signifiant l'abondance et la richesse.

Personnes portant ce prénom 
 Kaouthar Bachraoui, animatrice de télévision tunisienne ;
 Kaouthar Ouallal, née en 1990, judokate algérienne ;
 Kaouther Adimi, née en 1986, écrivaine algérienne ;
 Kaouther Belhaj, née en 1975, actrice et danseuse tunisienne ;
 Kaouther Ben Hania, également orthographié Kaouther Ben Henia ou Benhenia, née en 1977, réalisatrice et scénariste tunisienne ;
 Kaouther Hasnaoui, née en 1984, karatéka tunisienne ;
 Kaouther Mohamed Belkebir, née en 2003, escrimeuse algérienne ;
 Kawther Akrémi, née en 1958, athlète tunisienne ;
 Kawther El Bardi, actrice et animatrice de télévision tunisienne.

Toponymes 
Dans le Coran, c’est, selon la majorité des exégètes musulmans, le nom d'un fleuve du Paradis  ou d'une source du paradis. Ce terme est présent dans le Coran que dans "un contexte peu explicite". La compréhension de ce terme comme un nom propre est, pour Nöldeke et Schwally, "erronée". Selon Youssef Seddik, le mot Kawthar pourrait avoir une origine hellénistique par le mot catharsis qui signifie : purification.

Enfin, les recherches controversées menées par le philologue Christoph Luxenberg - posant comme hypothèse l’origine syro-araméenne de certains mots obscurs du Coran - permettraient de traduire le terme « Al Kawthar » par « persévérance »/"Constance"/"Persistance". Ce sens est confirmé par Dye et Kropp. À la suite de l'étude des autres mots ambigus de cette sourate, Luxenberg pense y reconnaitre une réminiscence de la première épître de saint-Pierre (5, 8-9) de la peshitta (la plus ancienne traduction syriaque de la Bible).

  Al-Kawther, nom d'un champ de gaz naturel situé dans le gouvernorat d'Ad-Dākhilīyah, au Sultanat d'Oman.

Notes et références 

Homonymie
Prénom arabe
Prénom féminin